Antoniusplein (Blerick), plein in Blerick, een stadsdeel van de Nederlandse gemeente Venlo